Аббревиатура HMM может означать:

 Hidden Markov Model — скрытая марковская модель
 Heroes of Might and Magic